Pierwszy rząd Antoniego Ponikowskiego – rząd 1921-1922
 Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego – rząd 1922